Isonomeutis är ett släkte av fjärilar. Isonomeutis ingår i familjen Copromorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Isonomeutis